OIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okushiri Island (Giappone)